Тамакі (Міє)
Тамакі (Осака)